

Krimpen aan de Lek, village de la commune de Nederlek, province de la Hollande-Méridionale
 Krimpen aan den IJssel, commune de la province de la Hollande-Méridionale